

Geografia 
 Italia
 Zirilli – frazione del comune di Maniace in Sicilia

Persone 
 Daniel Zirilli – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense
 Stefano Zirilli – patriota italiano